Натуральне число 404
 404 рік до нашої ери
 404 рік нашої ери
 404 — код помилки «Не знайдено» у відповіді HTTP-сервера